Пашич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Пашич, Илияс (род. 1934) — югославский футболист.
 Пашич, Никола (1845—1926) — сербский и югославский политик.
 Пашич, Предраг (род. 1958) — югославский футболист.

См. также 
 Площадь Николы Пашича